Kunice est un toponyme qui peut désigner :

Kunice, une gmina dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kunice, village  et chef-lieu de la gmina dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kunice, village dans la voïvodie de Łódź
 Kunice, village dans la voïvodie de Lubusz
 Kunice, village dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Kunice, village dans la voïvodie de Sainte-Croix

Kunice, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Kunice, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale.

Kunice, un village du district de Kolubara, situé sur le territoire de la ville de Valjevo.

Homonymie de localités en  Tchéquie